Ibarrangelu är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ibarrangelu ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ibarrangelu är lite kuperad. Havet är nära Ibarrangelu åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Ibarrangelu. Runt Ibarrangelu är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bermeo,  km väster om Ibarrangelu. I omgivningarna runt Ibarrangelu växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien